Lechia är ett släkte av spindlar. Lechia ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Lechia

fr:Lechia